Redtenbacher ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Ferdinand Jacob Redtenbacher (1809—1863), avstrijski inženir.
 Josef Redtenbacher (1810—1870), avstrijski kemik, brat L. Redtenbacherja.
 Joseph Redtenbacher (1856—1926), avstrijski entomolog.
 Ludwig Redtenbacher (1814—1876), avstrijski entomolog in zdravnik, brat Josefa Redtenbacherja.